Walter Schmidt (atleet) - Duits kogelslingeraar
 Walter Schmidt (histoloog) - Duits histoloog
 Walter Schmidt (musicus) - Duits componist en dirigent